Radio Beta RFI ou encore Radio Beta rfi 107.9 était une station de radio de Belgrade. La radio diffusait des informations et des conversations et était la première station de discussion à temps plein à Belgrade. Il s’agit d’une entreprise commune de la radio française Radio France Internationale et de la célèbre agence de presse de Belgrade, "Beta". Les émissions provenaient des studios situés à Beograđanka .

HIstoire 
Beta RFI diffusait une programmation en temps partagé au cours de laquelle les émissions en serbe étaient diffusées de 7 heures à 19 heures CET , tandis que les émissions en français occupaient le reste de la plage horaire, bien que cela ait changé dans la programmation des stations ces derniers mois. .

L'horaire des premières stations était principalement basé sur la musique, les nouvelles étant diffusées toutes les heures et des mises à jour rapides diffusées toutes les 30 minutes. Le service slave-sud de RFI diffusé en direct depuis les studios de Paris , en France , a été fréquemment présenté dans la programmation de la station.

Fermeture et relancement 
Radio Beta a bientôt fait face au changement de propriété, ce qui a probablement entraîné un changement de format. En , la direction de la station a annoncé que la station serait relancée et que cette station devait commencer à émettre le .

La station aurait une liste de lecture CHR / Top 40 accompagnée de la nouvelle identité à la radio "Radio Antena".

En plus de la matinée, du temps de conduite et de l’après-midi, la station diffuserait également des blocs d’informations occasionnels sur la ville, la vie nocturne et les informations routières actuelles.

Quitter RFI 
À la suite de la dernière transmission en serbe du personnel français de RFI South Slavic le , il a été annoncé que RFI avait abandonné le projet et que la station subirait probablement un retournement de format. La station a immédiatement abandonné RFI de son surnom en ondes, s’identifiant simplement comme "Radio Beta 107.9".

Programmation 
Beta RFI diffusait une programmation en temps partagé au cours de laquelle les émissions en serbe étaient diffusées de 7 heures à 19 heures CET , tandis que les émissions en français occupaient le reste de la plage horaire, bien que cela ait changé dans la programmation des stations ces derniers mois. .

L'horaire des premières stations était principalement basé sur la musique, les nouvelles étant diffusées toutes les heures et des mises à jour rapides diffusées toutes les 30 minutes. Le service slave-sud de RFI diffusé en direct depuis les studios de Paris , en France , a été fréquemment présenté dans la programmation de la station.

Notes et références

Liens externes 

 http://www.betarfi.com/  Le site officiel, maintenant disparu, redirige vers Radio Antena

Station de radio en Serbie
Radio en Serbie